Argentinomyces är ett släkte av svampar. Argentinomyces ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Argentinomyces